Les Vans – comune francese situato nel dipartimento dell'Ardèche
 Vans – azienda di scarpe da skate statunitense fondato nel 1966
 Vans Authentic – primo modello di scarpa da skate realizzato dall'azienda di abbigliamento sportivo Vans

Pagine di disambiguazione